Jan II. Klevský (13. dubna 1458 – 15. března 1521) byl synem Jana I. Klevského a Alžběty z Nevers. V letech 1481 až 1521 vládl jako klevský vévoda a hrabě z Marku.

Život 
Vyrostl a žil se svým otcem na dvoře burgundských vévodů v Dijonu. V burgundské válce sloužil ve vojsku Karla Smělého. Vysloužil si přezdívku Kindermacher ("Tvůrce dětí"), protože před svou svatbou s Matyldou Hesenskou, ke které došlo 3. listopadu 1489, zplodil na šedesát tři nemanželských dětí. Matylda (1473-1505) byla dcerou Jindřicha III. Hesenského a jeho manželky Anny z Katzenelnbogenu. Jejich prvním manželským synem byl Jan III. Klevský, nazývaný také podle spojených knížectví z Jülich-Kleve-Bergu.

Jan zemřel roku 1521 a byl pohřben po boku svých předků v kryptě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kleve.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Klevští
Klevští vévodové
Hrabata z Marky
Pohřbení v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kleve
Narození 13. dubna
Narození v roce 1458
Úmrtí 15. března
Úmrtí v roce 1521
Muži